Nolmans ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Nolmans (* 1961), Schweizer Journalist
 Jan Nolmans (* 1944), belgischer Radrennfahrer